Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der Schweizer Super League 2022/23.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Ligaspiel des jeweiligen Vereins bis zum Saisonfinale dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Ausserdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal auf der Bank sassen und somit im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle der Vorsaison sortiert.

Legende 
 Trainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Trainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer sind nur berücksichtigt, sofern sie ein Spiel absolvierten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben,
 Kapitän: Alle hauptamtlichen Kapitäne, die während der Saison die Mannschaft anführten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Kapitänen angegeben. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Spieler als Kapitän fungierte,
 Nr.: Rückennummer des Spielers,
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat. Spieler ohne Angabe sind Schweizer bzw. Doppelstaatsbürger, die für schweizerische Auswahlmannschaften spielen,
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, in denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–18 für einen Spieler, der einem Kader bis zur Winterpause angehörte bzw. ab 18 für einen Spieler, der einem Kader ab der Winterpause angehörte. Bei ab stiess der Spieler während der laufenden Saison zu einem Verein und gehörte diesem bis Saisonende an,
 Position: Angabe der Position des Spielers,
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2021/22 ohne Barrage,
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2021/22 ohne Barrage,
 Vorlagen: Vorlagen für den jeweiligen Verein in der Saison 2021/22 ohne Barrage,
 : Gelbe Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2021/22 ohne Barrage,
 : Gelb-Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2021/22 ohne Barrage,
 : Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2021/22 ohne Barrage,
 Fettgedruckte Werte sind Höchstwerte der Saison.

Kader

FC Zürich 

Trainer:  (1–8), Genesio Colatrella (Interimstrainer am 9. und 10. Spieltag),  (11–)
Kapitän: Yanick Brecher

FC Basel 

Trainer: Alexander Frei (1–19),  (Interimstrainer am 20. Spieltag)
Kapitän: Fabian Frei

BSC Young Boys 

Trainer: Raphael Wicky
Kapitän: Fabian Lustenberger

FC Lugano 

Trainer: Mattia Croci-Torti
Kapitän:  Jonathan Sabbatini

FC St. Gallen 

Trainer: 
Kapitän:  Lukas Görtler

Servette FC 

Trainer: Alain Geiger
Kapitän: Jérémy Frick

FC Sion 

Trainer:  (1–16), Fabio Celestini (17–) 
Kapitän: Anto Grgić

Grasshopper Club Zürich 

Trainer: Giorgio Contini
Kapitän:  Amir Abrashi

FC Luzern 

Trainer: 
Kapitän:  Christian Gentner (1–16), Ardon Jashari (17–)

FC Winterthur 

Trainer: Bruno Berner
Kapitän: Granit Lekaj

Anmerkungen 

2022/23
Super League 2022/23
Super League 2022/23
Kaderliste